Gorer ist der Familienname von:

 Peter Alfred Gorer (1907–1961), britischer Pathologe, Immunologe und Genetiker
 Geoffrey Edgar Gorer (1905–1985), britischer Sozialanthropologe